

Cannoni 
 2 cm FlaK 30
 2 cm FlaK 38
 Flakvierling
 3,7 cm FlaK 18
 3,7 cm FlaK 36/37
 3,7 cm Flakzwilling
 5 cm FlaK 41
 8,8 cm FlaK
 10,5 cm FlaK 38
 12,8 cm FlaK 40

Altro 
 FlaK (Fliegerabwehrkanonen o Flugabwehrkanonen) - forza antiaerea della Luftwaffe, l'aviazione militare tedesca, durante la seconda guerra mondiale
 Flak jacket - giubbotto paraschegge
 Flak - videogioco